Molekulska formula -{C15H16O2}- se može odnositi na:

 Nabumeton
 Bisfenol A